Cadie peut signifier :

L'Acadiane, une région de la Louisiane, aux États-Unis
Les régions du Québec peuplées par les Acadiens.

Voir aussi 

 Acadie
 Accadia
 
 
 
 

en:Cadie (disambiguation)